«Без компромиссов» — это название имеет несколько фильмов:
 «Без компромиссов» () — американский фильм 1986 года, в главной роли Арнольд Шварценеггер.
 «Без компромиссов» () — британский фильм 2011 года, в главной роли Джейсон Стейтем.